Alexander Rosen (Augsburg, 1979. április 10. –) német labdarúgó-középpályás.

Jegyzetek

További információk 
Alexander Rosen a transfermarkt.de oldalon 

1979-ben született személyek
Német labdarúgók
Az FC Augsburg labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt II labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
Az SV Elversberg labdarúgói
A Follo FK labdarúgói
A Stuttgarter Kickers labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek